Aleksander Malinowski (1869–1922) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy
 Alaksandr Malinouski (ur. 1964) – białoruski piłkarz ręczny